Легализа́ция  (от  — законный) или узаконивание — придание законной силы, официальное признание, часто с оттенком декриминализации.

 Легализация документа — совершение действий, придающих документу юридическую силу.
 Легализация наркотиков — признание законным и ненаказуемым употребления, хранения, производства и передачи другому лицу всех или некоторых наркотических средств.
 Легализация порнографии — распространение порнографических материалов без ограничений.
 Легализация программного обеспечения — отказ от использования «пиратского» программного обеспечения.
 Легализация доходов (отмывание денег) — перевод денег из теневой экономики в экономику официальную.
 Легализация мата — признание ненормативной лексики.
 Легализация проституции — отказ от уголовного и административного преследования лиц, вовлеченных в проституцию (может сочетаться с криминализацией клиентов, сутенеров, владельцев борделей и т. д.)
 Легализация однополых браков — признание за лицами одного пола права вступать в брак.
 Легализация оружия — разрешение для граждан иметь оружие.
 Легализация алкоголя — отмена сухого закона в ряде стран.
 Легализация миграции — признание прав иностранных граждан на работу, проживание и т. п.
 Легализация игорных заведений — признание игорных заведений как вид досуга граждан.

См. также 
 Лигалайз